Сан Хуанико де Абахо има више значења:

 Сан Хуанико де Абахо (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуанико де Абахо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику